Соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 66 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 20 августа. Приняли участие 21 спортсмен из разных стран.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA